

Patronyme 

 Alexandre François Loisel (1783-1845), peintre français, élève de Louis-Étienne Watelet et de Charles Rémond ;
 Charly Loisel (1978-), triathlète français ;
 Elisabeth Loisel (1963-), ancienne joueuse française de football et ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine puis de l'équipe chinoise féminine ;
 Gustave Loisel (1864-1933), zoologiste français ;
 Joannes Loisel (1607-1660), chanoine régulier, maître de chant et compositeur français ;
 Katty Loisel (1968-), actrice française ;
 Louis Loisel (1843-1894), architecte français ;
 Pascale Loisel, sculptrice contemporaine française ;
 Pêr Loisel, connu sous son nom de druide Eostig Sarzhaw, (?-1980), inspecteur des impôts ;
 Pierre Loisel (1998-), escrimeur français ;
 Régis Loisel (1951-), dessinateur et scénariste de bandes dessinées français ;
 Robert Loisel (ou Robin Loisel), sculpteur vivant à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle
 Yvonne Loisel (1877-1960), écrivain de langue française.

Fiction 

 Édouard Loisel est l'un des deux personnages centraux du roman Deux Hommes (1924) de Georges Duhamel.
 Mathilde Loisel est l'un des personnages de la nouvelle La Parure (1884) de Guy de Maupassant.

Patronyme normand